Castells bezeichnet

 die traditionellen Menschenpyramiden in Katalonien, siehe Castells 

Castells ist der Familienname folgender Personen:

 Bartomeu Blanch i Castells (1816–1890), katalanischer Organist, Violinist, Kapellmeister und Komponist
 Berta Castells (* 1984), spanische Hammerwerferin
 Manuel Castells (* 1942), spanischer Soziologe
 Nicolás Castells (1799–1873), spanischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls